Gordon „Gordie” Howe (ur. 31 marca 1928 w Floral, w Kanadzie, zm. 10 czerwca 2016 w pobliżu Toledo, w USA) – kanadyjski zawodowy hokeista, który grał na pozycji prawoskrzydłowego. Grał w ligach: NHL, WHA i IHL. Jest uznawany za jednego z najlepszych hokeistów wszech czasów. Do tej pory jest to zawodnik, który zaliczył najwięcej meczów (1767) i najwięcej sezonów w NHL. Od 1972 członek Hockey Hall of Fame.

Howe zadebiutował w NHL w 1946 w wieku 18 lat w klubie Detroit Red Wings. Po rozegraniu 25 sezonów w lidze NHL (wszystkie rozegrał w barwach Red Wings) Howe w wieku 43 lat postanowił odejść na emeryturę. Jednak po 2 latach postanowił powrócić do gry. Tym razem grał w lidze WHA w zespole Houston Aeros, a po 4 sezonach przeszedł do New England Whalers. Po 2 sezonach spędzonych w Whalers postanowił powrócić do ligi NHL tym razem w klubie Hartford Whalers (miał wtedy 51 lat). Jednak był to ostatni sezon w jego historii. Dodatkowo w sezonie 1997–1998 w lidze IHL Howe rozegrał jeszcze jeden mecz w drużynie Detroit Vipers. Razem z Sidem Abelem i Tedem Lindsayem w zespole Red Wings tworzyli tak zwaną „Production Line”.

Życie prywatne 
Howe był żonaty z Colleen Joffa od 15 kwietnia 1953 roku do jej śmierci 6 marca 2009. Ma dwóch synów: Marty'ego i Marka (obaj byli hokeistami, występowali w sezonie od 1973/1974 do 1976/1977 w jednym klubie ze swoim ojcem). Jego żona była założycielką zespołu Detroit Junior Red Wings (obecnie Plymouth Whalers).

Statystyki 
M = rozegrane mecze; G = Gole; A = asysty; Pkt = punkty; Min = minuty na ławce kar
* Puchar Stanleya; ** Avco World Trophy
Pogrubioną czcionką oznacza liderowanie w lidze

Sukcesy 
 Puchar Stanleya: 1950, 1952, 1954, 1955

Nagrody i wyróżnienia 

 Art Ross Memorial Trophy: 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1963
 Hart Memorial Trophy: 1952, 1953, 1957, 1958, 1960, 1963
 Lester B. Patrick Award: 1967
 Gary L. Davidson Trophy: 1974
 Order Kanady: 1971
 Grał w NHL All-Star Game 23 razy
 Grał w WHA All-Star Game 2 razy
 Znalazł się na 3 miejscu wśród 100 najlepszych hokeistów w gazecie The Hockey News
 Ma zastrzeżony numer 9 w Detroit Red Wings i Carolina Hurricanes

Rekordy 
 Najwięcej sezonów w NHL: 26
 Najwięcej meczów w NHL w sezonie zasadniczym: 1 767
 Najwięcej meczów w NHL i WHA: 2 421
 Najwięcej sezonów w NHL i WHA: 32
 Najwięcej bramek jako prawoskrzydłowy: 801
 Najwięcej asyst jako prawoskrzydłowy: 1 049
 Najwięcej punktów jako prawoskrzydłowy: 1 850

Wyróżnienia 
 Hockey Hall of Fame
 Order Kanady

Przypisy 

Kanadyjscy hokeiści
Hokeiści Detroit Red Wings
Hokeiści Hartford Whalers
Zdobywcy Pucharu Stanleya
Członkowie Hockey Hall of Fame
Odznaczeni Orderem Kanady
Urodzeni w 1928
Zmarli w 2016